Uma forma farmacêutica derivada é na homeopatia, o final da técnica de dinamização, que consiste na diluição de insumos ativos através dos métodos korsakoviano, fluxo contínuo e hahnemanniano.

Ver também 
 Forma farmacêutica

Homeopatia